Aube
 Aube, Moselle
 Aube, Orne